Вита́лий Кузнецо́в:
 Кузнецов, Виталий Алексеевич (1912 — ?) — специалист в области радиолокации, лауреат Сталинской премии.
 Кузнецов, Виталий Вячеславович (род. 1986) — российский футболист.
 Кузнецов, Виталий Николаевич (1932—2011) — философ и историк философии.
 Кузнецов, Виталий Яковлевич (1941—2011) — советский дзюдоист и самбист.